Brachininae é uma subfamília de coleópteros da família Carabidae.

Tribos
 Tribo Brachinini Bonelli, 1810
 Tribo Crepidogastrini Jeannel, 1949

 
Subfamílias de carabídeos